De wetenschappelijke naam van de wilg
Salix (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Salix OS, een Linuxdistributie